Arches kan avse två kommuner i Frankrike:

 Arches, Cantal i Cantal
 Arches, Vosges i Vosges